Swobodnoje () ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Kaliningrad:
 [Swobodnoje], nicht mehr existenter Ort im Rajon Bagrationowsk (Lichtenfelde, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Swobodnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Groß Mischen, Kreis Königsberg (Fischhausen), Ostpreußen)
 Swobodnoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), nicht mehr existenter Ort im Rajon Krasnosnamensk (Jägerswalde, Kreis Pillkallen (Schloßberg), Ostpreußen)
 Swobodnoje, Ortsteil von Nesterow, (Groß Wannagupchen, 1938–1945 Rohren, Kreis Stallupönen (Ebenrode), Ostpreußen)
 [Swobodnoje], nicht mehr existenter Ort im Rajon Nesterow (Mecken, Kreis Stallupönen (Ebenrode), Ostpreußen)
 Swobodnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk (Alsnienen, 1934–1946 Wolmen West, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 in der Oblast Leningrad:
 Swobodnoje (Leningrad)